Andrew Wilson (kanovaarder), Australisch kanovaarder
 Andrew Wilson (zeiler), Maltees zeiler
 Andrew Wilson (zwemmer), Amerikaans zwemmer
 Andrew Wilson (regisseur), Amerikaans acteur/regisseur
 Andrew Wilson (1880), Schots voetballer uit 1880
 Andrew Wilson (1896), Amerikaans voetballer uit 1896